Александр Яковлевич Рудзевич () — русский офицер, генерал от инфантерии Русской императорской армии, участник наполеоновских войн.

Биография 
Сын крымскотатарского и буджакского вельможи, литовского татарина по происхождению Якуб-аги Рудзевича (ум. 1784), «начальника турок и татар живших при селе Балты», перешедшего в 1770 году на русскую службу в качестве политического переводчика и много содействовавшего Потёмкину в присоединении Крыма. За свою деятельность в апреле 1784 году был пожалован в статские советники, с правом русского дворянства. После смерти мужа вдова его Фатима с четырьмя детьми была приглашена в Петербург, жила в доме графа Брюса и получала содержание от правительства. Дети её были крещены в православную веру, восприемниками их были сама Екатерина II, великая княгиня Елизавета Алексеевна и великие князья Александр Павлович и Константин Павлович.

8 апреля 1786 году был зачислен сержантом в Преображенский полк. Воспитывался в Греческом кадетском корпусе, 27 марта 1792 г. выпущен капитаном Генерального штаба. Участвовал в русско-польской войне 1792 г. и в польской кампании 1794 г., в ходе которой получил ранение правой руки и отличился при взятии предместья Варшавы — Праги.  

С 1801 г. служил на Кавказе, с 1805 г. командовал там Троицким мушкетерским полком. 20 апреля 1807 г. уволен в отставку по болезни. 

В 1809 г. вновь принят в службу и получил в командование 3-ю бригаду (состав: 12-й и 22-й егерские полки) 13-й пехотной дивизии. В 1810 — 1811 гг. участвовал в боевых действиях на Северо-Западном Кавказе. 8 февраля 1811 г. произведен в генерал-майоры. 

В ходе Отечественной войны 1812 г. вместе со своей бригадой действовал в составе Дунайской армии адмирала П. В. Чичагова. Участвовал в преследовании армии Наполеона от Березины к границе. 

С 1813 г. командовал всей 13-й пех. дивизией, принимал участие в осаде Торна, в сражениях при Кёнигсварте, при Бауцене, на реке Кайбах, под Лейпцигом. 15 сентября 1813 г. получил чин генерал-лейтенанта. В 1814 году, будучи командующим 8-м пехотным корпусом, в сражении под Парижем участвовал во взятии приступом Монмартрских высот. 

После 1814 г. продолжал командовать 13-й пехотной дивизией. 9 апреля 1816 г. был назначен начальником штаба 2-й армии. 22 февраля 1819 г. стал командиром 7-го пехотного корпуса. 22 августа 1826 г. произведен в генералы от инфантерии. С 8 ноября 1826 года — командир 3-го пехотного корпуса, с которым принял участие в русско-турецкой войне 1828—1829 гг. 

В 1828 году, при открытии войны против Османской империи (Турции), отряд Рудзевича переправился через Дунай у Сатунова и овладел несколькими крепостями. Когда в июле вся русская армии стала сближаться к Шумле, Рудзевич принял начальство над её авангардом и действовал с постоянным успехом. По взятии Варны Рудзевич прикрывал осаду Силистрии со стороны Шумлы, а затем, перейдя на левый берег Дуная, расположил свой корпус на зимних квартирах в Валахии.

За несколько месяцев до начала кампании 1829 года Рудзевич отказался состоять под началом графа И. И. Дибича, которого был старше в чине. Подстрекаемый честолюбием жены, он стал манкировать службой, за что получил замечание, а вслед за тем и новое назначение командиром 1-го пехотного корпуса. 

Скончался скоропостижно на судне при следовании по Валахии к новому месту службы от апоплексического удара 23 марта 1829 года. По словам современника, «причину смерти доброго генерала Рудзевича полагали двояко: оскорбленное и униженное самолюбие, и совершенное отсутствие всякого движения при его полноте и сырой комплекции». Похоронен в своём крымском имении близ Карасубазара.

Награды 
 орден Святого Александра Невского с алмазами
 орден Святого Георгия 2-го кл. (№69, 19 марта 1814; за взятие Монмартрских высот в сражении при Париже) 
 
 орден Святой Анны 1-й ст. с алмазами
 прусский орден Красного орла 1-й ст.
 шведские ордена Серафимов и 
крест за Прагу
 золотая шпага «за переправу через Дунай» с алмазами

Семья 

Жена (с 1806) — Марфа Евстафьевна Нотара (1788—23.09.1851), дочь статского советника Евстафия Ивановича Нотары, в 1804—1809 годах таврического губернского предводителя дворянства. За заслуги мужа 2 декабря 1823 года была пожалована в кавалерственные дамы ордена Св. Екатерины 2-й степени. В 1849 году по желанию императрицы Марфа Евстафьевна была назначена попечительницей Спасского детского приюта в Симферополе. Скончалась там же от воспаления, похоронена рядом с мужем в Александровке. В браке имела десять детей, из них:
 Яков (1807—25.09.1828), прапорщик, скончался от ран полученных в сражении при крепости Варна.
 Николай (1811—1889), генерал-лейтенант, командовал Кавказским линейным казачьим войском.
 Александр (1813— ?), в 1831 году за отличие против польских мятежников награждён орденом Св. Георгия 4-й ст.
 Мария (1814—26.10.1873), фрейлина двора (1830), благотворительница, активно помогала нуждающимся в Симферополе во время Крымской войны. Умерла от рака печени в Бад-Ишли, где и была похоронена.
 Софья (1816—1847).
 Вера (1824—1857), замужем за В. Н. Демидовым.
 Любовь (1829—21.02.1909), умерла от рака груди во Флоренции, похоронена на кладбище Аллори.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Рудзевич Александр Яковлевич // Война 1812 года. Биографический справочник.
Рудзевич Александр Яковлевич // Хроники Отечественной войны 1812 года. Участники войны 1812 года. Руниверс.

Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия II класса
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Серафимов
Кавалеры золотого оружия «За храбрость» с бриллиантами
Участники войны против польских повстанцев 1794 года
Участники Русско-польской войны 1792 года
Участники Кавказской войны
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Выпускники Греческого кадетского корпуса